Fahlstedt är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Amalia Fahlstedt (1853–1923)
 Carl Fahlstedt (1863–1931)
 Carl Adolf Fahlstedt (1788–1841)
 Eugène Fahlstedt (1851–1935)
 Jenny Fahlstedt (1853–1906)

Svenska efternamn